«Расписа́ние на послеза́втра» — советский цветной художественный фильм, поставленный на киностудии «Беларусьфильм» в 1978 году режиссёром Игорем Добролюбовым.

Киноповесть об одарённых учащихся и увлечённых преподавателях физико-математической школы, в которой появилась новая учительница русской литературы, не менее увлечённая, чем её коллеги.

Сюжет 

Сюжет фильма строится вокруг широко известного во время создания фильма спора «физиков» и «лириков».

В физико-математическую школу имени Льва Ландау при Институте физики Академии наук СССР из обычной школы переходит работать учительница русской литературы Антонина Сергеевна. Она с удивлением замечает, насколько уважительно здесь относятся к ученикам — как к полноценным творческим личностям.

Неформальный лидер десятого класса — Витя Ковалёв, увлечён идеей получения металлического водорода. Подговорив двоих одноклассников он устраивает в школьной лаборатории эксперимент по синтезу металлического водорода, который заканчивается взрывом. Директор школы Андрей Андреевич устраивает допрос троим незадачливым экспериментаторам, но вместо жесткого разноса погружается в их теоретические расчёты, чтобы найти ошибку. Видя несомненный потенциал Вити Андрей Андреевич просит своего друга, заведующего лабораторией, взять к себе Ковалёва на работу. После эмоционального диалога Куликов соглашается взять Ковалёва лаборантом на полставки. Расстроенный неудачным экспериментом Витя возвращается домой, где он живет вместе с бабушкой Прасковьей Павловной. Бабушка признаётся внуку, что мечтает побывать в Париже. Витя обещает обязательно отвезти бабушку в Париж. 

Антонина Сергеевна проводит свой первый урок в восьмом классе, который проходит очень непросто. Ученики скептически относятся к литературе, считая её чём-то несерьезным по сравнению с физикой и химией. Однако Антонина Сергеевна не сдаётся, приводя им в пример Эйнштейна, говорит что для гармоничного развития личности важны гуманитарные знания. По её поручению завхоз вешает в школьном холле портреты классиков литературы рядом с портретами великих ученых. 

Восьмиклассники Вова Овечкин и Саша Багратион, которого все считают потомком полководца Петра Багратиона, влюблены в одну девушку — Катю Шумейко, весьма ветренную особу. Совершенно не считаясь с чувствами мальчиков, она назначает им обоим свидание в одно время в одном месте. Отдавая предпочтение Саше, она просит его забрать своего старого дога, чтобы отвезти собаку на усыпление. 

Тем временем завлаб Куликов возвращается к своим коллегам от начальника, который «завалил» план работ на год вместе с темой металлического водорода. Витя Ковалёв, возмущённый этим фактом, идёт к руководителю института, и, назвав того «товарищем Баобабом» бесцеремонно спрашивает, почему он «завалил металлический водород». «Баобаб» совершенно не смутился от такой наглости молодого лаборанта, и, пригласив к себе в кабинет, подробно объяснил Вите экономический смысл всех тем, которыми занимается их лаборатория. 

Как-то вечером в квартиру Вити позвонили. На пороге стояли «красные следопыты». Они уточнили, здесь ли живёт Прасковья Павловна Игнатова. Получив утвердительный ответ они сообщили, что её уже более 30 лет ищет награда — французский серебряный крест. Растроганная бабушка вспомнила, как во время войны вынесла на себе к партизанам раненного французского лётчика, который говорил тогда: «Мадам, я приглашаю вас в Париж!»

Заканчивается фильм очередным взрывом, на этот раз в химической лаборатории, которая была заперта на замок после прошлого инцидента. Эксперимент проводил Вова Овечкин. Когда завхоз вытащил его обгоревшего за шиворот в коридор Вова произнёс: «Науку на замок не закроете!».

Роли исполняют

В главных ролях 
 Олег Даль — Андрей Андреевич («Кварк»), директор физико-математической школы, доктор наук
 Маргарита Терехова — Антонина Сергеевна, учительница русской литературы

В фильме снимались 
 Тамара Дегтярёва — Зинаида Ивановна, учительница физкультуры
 Александр Леньков — Игорь Николаевич, учитель физики
 Александр Денисов — Олег Павлович, учитель математики
 Валентин Никулин — Семён Семёнович, учитель химии
 Вячеслав Баранов — Виктор Ковалёв, десятиклассник, президент школьного научно-технического общества (НТО)
 Юра Воротницкий — Владимир Афанасьевич (Вова) Овечкин, восьмиклассник
 Володя Солодовников — Саша Багратион, восьмиклассник
 Ира Метлицкая — Катя Шумейко, ученица восьмого класса
 Полина Медведева — Клава, десятиклассница обычной школы, внештатный корреспондент молодёжной газеты «Алые паруса»
 Евгений Стеблов — Куликов, профессор, заведующий научной лабораторией
 Валентина Титова — Зоя Ивакина, спецкор столичной газеты
 Борис Новиков — Степан Фёдорович, завхоз школы
 Регина Корохова — мать Кати Шумейко
 Владимир Басов — отец Кати Шумейко
 Баадур Цуладзе — Баадур Парменович
 Леонид Рахленко — Евгений Анисимович Калмыков («Баобаб»), профессор
 Александра Климова — жена генерала
 Валентина Владимирова — Прасковья Павловна Игнатова, бабушка Виктора Ковалёва
 Любовь Румянцева — мать Виктора Ковалёва
 Николай Ерёменко-старший — дедушка Саши Багратиона
 Валерий Носик — отец Володи Овечкина, слесарь-сантехник в домоуправлении
 Тамара Муженко — мать Вовы Овечкина

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Нина Фомина
 Режиссёр-постановщик — Игорь Добролюбов
 Оператор-постановщик — Григорий Масальский
 Художник-постановщик — Валерий Назаров
 Композитор — Владимир Шаинский
 Стихи — Михаила Танича
 Научный консультант — Л. Томильчик

Критика 
Кинокритик Юрий Тюрин воспринял фильм «как диспут о школе будущего, где увлекает уже сама постановка проблемы». При этом он указал, что «проблемный узел фильма завязывается интереснее, чем порой воплощается в драматургическом развитии, в психологической разработке».

По мнению киноведа А. В. Фёдорова, «в разработке взаимоотношений и характеров „гениев“ фильм скользит по поверхности, не пытаясь создать глубокие образы». Он писал: «„Команда взрослых“ по всем статьям превзошла своих „молодых коллег“. То ли ученики вышли из детского возраста, то ли состав учителей на редкость блестящий…»

Факты 

 Юрий Воротницкий, сыгравший роль вундеркинда из рабочей семьи Володю Овечкина, в настоящее время — кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета, директор центра информационных технологий этого вуза. По его свидетельству, «сложилось так, что в фильме я сыграл самого себя, поэтому не считаю себя актёром». Он также сказал:В картине показана физико-математическая школа, где директор — доктор наук, учителя — суперпрофессионалы. Само существование подобных учебных заведений противоречило советской системе образования с её едиными стандартами. Поэтому педагоги относились к картине весьма сдержанно, их смущала показанная атмосфера в школе, отношения между учителями и учениками — свободные, партнёрские. К сожалению, даже для сегодняшней школы это не совсем актуально. Поэтому премьера прошла прекрасно, но потом фильм не то чтобы положили, но аккуратно задвинули на полку. Да и мне он казался несколько фантастическим. Зато сейчас я понимаю, что он просто опередил время: и школы такие появились, и учителя. К примеру, лицей БГУ…В СССР школы, подобные показанной в фильме, к тому времени существовали 15 лет. Их появление было связано с Космической гонкой и являлось инициативой ведущих академиков страны. ФМШ 18 имени А. Н. Колмогорова при МГУ (где массово учились и белорусы), ФМШ 165 имени М. А. Лаврентьева при НГУ, ФМШ 45 имени Д. К. Фаддеева при ЛГУ и Киевская ФМШ при КГУ, открыты в 1963 году. В 1972 г. РСФМСШИ открыта в Алма-Ате. Режиссёр оценивал по газетной статье, а актёр не знал особенностей таких школ — талантливые дети ищутся по всей стране («гении» не родятся географически локально), т.о. это все интернаты, в отличие от школы фильма. Родители всегда поддерживают выбор своих детей (в отличие от родителей «Овечкина»). Конфликт между учителями и учениками или конфликт между предметами маловероятен и менее ярко выражен чем в стандартной средней школе (учителя сверхпрофессиональны, давление «единых стандартов» снижено, обучение как «привилегия», школы развивают, а не гасят сильные стороны). Попытки превратить «физика» в «лирика» контрпродуктивны, противоречат формату. «Овечкины» сюда попадают сформировавшимися личностями и веру в «металлический водород» не теряют. В то же время в фильме есть и много «попаданий» — демократические отношения между учителями и учениками, мотивация и аргументация главного героя, весьма правдоподобны и характерны для этих школ.
Игорь Михайлович Добролюбов:
Я темы черпал из жизни. «Расписание на послезавтра» — фильм о необыкновенной школе, но она существовала на самом деле. Физико-математическая, созданная академиком Лаврентьевым в Академгородке при Новосибирском университете. Про неё тогда писали во всех газетах.

 Маргарита Терехова, сыгравшая роль Антонины Сергеевны, читает в картине стихи, которые написал Леонид Латынин и которые посвящены ей самой.
 Фильм снят в районе Вильнюса Лаздинай, в 1974 году группа архитекторов и строителей за возведение этого района получила Ленинскую премию.
 В фильме звучит фрагмент популярной песни «Nie spoczniemy» («Не успокоимся») польской группы Czerwone gitary.

См. также 
 Физико-математическая школа-интернат
 Расписание на завтра

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Фильмы СССР 1978 года
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы о школе
Фильмы Игоря Добролюбова